Дмитрий Анатольевич Коробков (род. 26 января 1969, Москва) — российский предприниматель, основатель и президент коммуникационной группы АДВ.

Образование 
В 1995 году окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. Имеет степень в маркетинге, владеет английским, немецким и французским языками. Также окончил ряд управленческих программ, в том числе в INSEAD, Лондонской школе бизнеса, а также бизнес-школах Гарварда и Стэнфорда.

Карьера 
Начал карьеру в конце 1980-х в качестве сотрудника Агентства печати «Новости» и корреспондента новостных программ на «Первом канале», затем руководил агентством «Партнер» рекламной группы APR.

В 1995 году основал агентство «Адвента». В 2000 году создал коммуникационную группу АДВ, президентом которой является в настоящее время. На 2020 год группа объединяет 23 коммуникационных агентства в России. По данным за 2019 год, АДВ занимает 4-е место среди рекламных групп России.

В период с мая 2017-го до начала 2018-го года занимал должность генерального директора группы для проведения реструктуризации и технологической трансформации бизнеса.

Общественная деятельность 
В 2003 году выступил инициатором создания Союза создателей социальной рекламы, в котором также являлся президентом до 2008 года.

Инициатор создания первого в России конкурса технологических проектов в области медиа, маркетинга и рекламы Go To AdTech.

В 2017 году вошел в состав попечительского совета фонда «Врачи, инновации, наука — детям».

С сентября 2017 года — член Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France). С декабря того же года — член Координационного совета российско-французского форума «Трианонский диалог».

Семейное положение 
Вдовец, шестеро детей.

Награды 
Лауреат Национальной премии «Медиаменеджер» за реализацию новой модели коммуникационного бизнеса (2001);

Примечания